Hayden se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James E. Hayden
 Walter John Hayden